Брулц () — словенская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1979) — словенский хоккейный вратарь, игрок чемпионата Словении в составе клуба «Акрони Есенице».
  (род. 1946) — словенский политик, депутат Государственного собрания Словении (2008—2011).
  (род. 1979) — словенский футболист, обладатель Кубка Словении в составе клуба «Горица» (2001).